Покок () — прізвище британського походження.

 Ніколас Покок — британський художник.
 Реджинальд Інес Покок — британський зоолог.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем